poseł – deputowany (członek parlamentu)
 poseł – przedstawiciel dyplomatyczny

fr:Nonce (homonymie)